Кубок Казахстана по баскетболу среди мужчин в сезоне 2016 является XIV турниром национальной федерации по баскетболу РК. Отличительной особенностью данного турнира, как и прошлогоднего, является то, что в нём участвовали только игроки с казахстанским паспортом. Двукратными обладателями кубка стали баскетболисты «Алматинского легиона».

Групповой этап

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Символическая пятерка 
По итогам турнира была названа символическая пятерка лучших игроков.

Лучший разыгрывающий - Шаим Куанов (Тобол)
Лучший защитник - Юрий Кожанов (Алматинский легион)
Лучший легкий форвард -  Константин Двирный (Капшагай)
Лучший тяжелый форвард -  Антон Быков (Капшагай)
Лучший центровой -  Михаил Евстигнеев (Барсы)

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Кубок Казахстана по баскетболу среди мужчин
2016 год в баскетболе